Правобережний підрайон — адміністративна одиниця, що існувала на території УРСР у 1920—1930-х рр і об'єднувала Білоцерківську, Бердичівську, Вінницьку, Кам'янецьку, Київську, Могилівську, Проскурівську, Тульчинську, Уманську, Шевченківську та Шепетівську окру́ги. Правобережний район в УРСР був другим за площею та першим за кількістю населення, тут проживало 31% населення республіки.

Населення 
Населення за переписом 1926 року — 8 997 757 осіб, 31% населення УРСР. В тому числі міського населення налічувалося 1 450 094 осіб (16,1%) у 85 міських населених пунктах, сільського 7 547 663 осіб (83,9%) у 13106 сільських населених пунктах.

Густота населення у 1926 р. становила 87,6 осіб на км², в тому числі сільського — 73,4 осіб на км².

Міське населення 
Міське населення підрайону у 1926 р. — 1 450 094 осіб (27% міського населення УРСР).
Найбільшими містами були Київ (512 тис., 35,3% міського населення Правобережного підрайону у 1926 р.), Вінниця (58 тис.), Бердичів (56 тис.), Умань (45 тис.), Біла Церква (43 тис.), Черкаси (40 тис.), Кам'янець-Подільський та Проскурів (по 32 тис.).

Національний склад міст 
Національний склад населення міст Правобережного підрайону за результатами перепису населення 1926 року.

Мовний склад міст 
Мовний склад населення (рідна мова) міст Правобережного підрайону за результатами перепису населення 1926 року.

Співвідношення між рідними мовами та національним складом у містах Правобережного підрайону за даними перепису 1926 року

Примітки

Джерела 
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928-29

Історичний територіальний поділ України